

Presentación previa 
Federico Gaio y Stefano Napolitano eran ellos defensores del título, Stefano Napolitano decidió no participar este año.

Carlos Taberner y Pol Toledo Bagué ganaron el título tras derrotar en la final Adrian Ungur y Flavio Cipolla.

Cabeza de serie

  Luca Margaroli /  Tristan-Samuel Weissborn (Semifinales)
  Steven de Waard /  Ben McLachlan (Primera ronda)

<ol start=3>
  Romain Arneodo /  Riccardo Ghedin ''(Cuartos de final)
  Gonzalo Escobar /  Mark Vervoort ''(Primera ronda, retiro)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de San Benedetto 2017